Петер Гетше (; рід. 26 листопада 1949) - данський лікар, вчений і колишній директор Скандинавського центру «Кокрановського співпраці» (Nordic Cochrane Center) в Королівському госпіталі в Копенгагені, Данія. Є одним із засновників «Кокрановського співпраці» (Cochrane Collaboration) та автором численних систематичних оглядів клінічних випробувань, опублікованих Кокранівської бібліотекою. Понад 70 публікацій Гётше вийшли в п'ятірці провідних медичних видань (The Lancet, BMJ, JAMA, Annals of Internal Medicine і New England Journal of Medicine).

Життєпис 
Після закінчення коледжу Гётше навчався в університеті і закінчив його з дипломом магістра наук в області біології і хімії в 1974 році [1]. Працював викладачем нетривалий час. У 1975 році він почав працювати у фармацевтичній промисловості в якості торгового представника Astra AB (англ.) Рос .; кілька місяців по тому він став продакт-менеджером компанії [2]. У 1977 році Гётше отримав роботу в Astra-Syntex і став відповідальним за проведення клінічних випробувань. Будучи на роботі в Astra-Syntex, він почав вивчати медицину і отримав диплом лікаря в 1984 році [1]. Він працював в декількох лікарнях Копенгагена в 1984-1995 роках. Разом з сером Єном Чалмерс і приблизно 80 вченими він заснував «Кокранівського співпраця» в 1993 році. У тому ж році Гётше відкрив Скандинавський Кокранівський центр. У 2010 році Гётше було присвоєно звання професора Копенгагенського університету з розробки клінічних досліджень і їх аналізу [1].
У 2013 році була опублікована книга Гётше «Смертельно небезпечні ліки і організована злочинність, або Як велика фарма корумпувала охорону здоров'я» (Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Healthcare) [3].
У 2017 році його обрали в керівна рада «Кокрановського співпраці». Його членство в «Кокранівського співпраці» було анульовано радою керуючих «Співпраці» 25 вересня 2018 года [4] [5]. У 2019 Гётше заснував Інститут вільної науки, який відкрився 9 березня на Міжнародному симпозіумі в Копенгагені [6].

Дослідницька робота і систематичні огляди клінічних випробувань 
В одній зі своїх дослідницьких робіт Гётше виявив, що плацебо володіє дивно слабким ефектом [7] [8] [9]. Гётше також виявив, що багато систематичні огляди клінічних випробувань метааналізу містять помилки, пов'язані з отриманням первинних даних [10]. Гётше разом зі співавторами критикував методи досліджень та інтерпретацію результатів, що застосовувалися іншими вченими при проведенні систематичних оглядів, де використовувалося плацебо [11] [12].

Гётше критикував слабкі систематичні огляди клінічних випробувань [13] і редакторську політику провідних медичних рецензованих журналів [14]. Він писав про проблему замовних медичних статей, що носять в англійській мові назва «medical ghostwriting», і вказував, що практика написання і публікації подібних статей несумісна з етикою наукової роботи [15]. Він також засуджував широке застосування антидепресантів з групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну [16].

Критика мамографії для скринінг-діагностики раку
Гётше виступив з жорсткою критикою мамографії, використовуваної для скринінг-діагностики раку молочної залози у жінок, аргументуючи це тим, що немає підстав для повсюдного скринінгу жінок старше певного віку [17]. Його критичний погляд заснований на проведеному їм систематичному огляді досліджень скринінгової мамографії, який під заголовком «Чи виправдана користь від скринінгу раку молочної залози за допомогою мамографії?» (Is screening for breast cancer with mammography justifiable?) Був опублікований в медичному журналі The Lancet у 2000 році [18]. У своєму систематичному огляді через порушення в проведенні рандомізації Гётше визнав неспроможними 6 з 8 клінічних випробувань.

У 2006 році стаття Гётше про скрінговой мамографії була опублікована онлайн в European Journal of Cancer до друку [19]. Журнал пізніше видалив це дослідження зі свого сайту без проведення формальної процедури відкликання статті [20]. Статтю пізніше опублікував журнал Danish Medical Bulletin (англ.) Рос. з короткою заміткою головного редактора [21], а Гётше і його співавтори повідомили, що видалення статті з сайту журналу не було з ними узгоджено [22].

У 2002 році Гётше опублікував книгу «скрінігових мамографія: правда, брехня і скандал» (Mammography Screening: Truth, Lies and Controversy) [23].

Критика систематичних оглядів по вакцині проти вірусу папіломи людини
За запитом медичної влади Данії Європейське агентство лікарських засобів (European Medicines Agency) зайнялося аналізом даних щодо застосування у жінок вакцини папіломи людини і таких рідкісних ускладнень, як комплексний регіонарний больовий синдром (complex regional pain syndrome, CRPS) і синдром постуральной ортостатичної тахікардії (postural orthostatic tachycardia syndrome, POTS). Звіт Європейського агентства лікарських засобів був опублікований в листопаді 2015 року зі висновком, що зв'язку між прийомом вакцини і даними ускладненнями не виявлено [24] [25]. Данська лікар Луїза Брінт (Louise Brinth) опублікувала епідеміологічні дослідження по постуральной ортостатичної тахікардії з докладною критикою звіту Європейського агентства лікарських засобів [26]. Гётше підтримав Брінт і відправив формальну скаргу в Європейське агентство лікарських засобів, критикуючи їх звіт від травня 2018 года [27].

Гётше зі співавторами виявив також серйозні недоліки в Кокранівський систематичний огляд 2018 року по вакцинам проти вірусу папіломи людини [28].

Системна критика препаратів, які використовуються в психіатрії
У вийшла в 2015 році книзі «Смертельно небезпечна психіатрія і корпоративне відмова» Гётше гостро критикує психотропні препарати з позицій доказової медицини. На основі широкого огляду опублікованих досліджень він робить висновок, що ці кошти малоефективні, але вкрай небезпечні і що 98 відсотків з приймаючих їх зараз осіб з психічними розладами можуть насправді обійтися без них. Лише небагатьом хворим, за висновком Гётше, потрібні нейролептики і бензодіазепіновие транквілізатори, призначувані на короткий час під час загострення і скасовуються поступово для уникнення лікарської ломки. Гётше закликає національні міністерства охорони здоров'я до корінного перегляду національних клінічних рекомендацій по психіатрії і повсюдного відкриття клінік, в яких хворі, які брали роками антидепресанти, стимулятори і нейролептики, могли б безпечно припинити їх прийом, щоб уникнути ломки і синдрому відміни [29].

Перебільшення користі і приховування смертей 
Гётше вказує, що рандомізовані клінічні випробування психотропних препаратів не дозволили оцінити користь і шкоду цих ліків. Більшість з них помилкові, оскільки включали пацієнтів, які вже брали інший психотропний препарат [29] [30] [31] [32] [33]. У хворих, які після припинення іншого ліки потрапляють в групу плацебо, починається «ломка», і часто вони відчувають синдром відміни. Така схема клінічного випробування призводить до перебільшення ефектів нового препарату і підвищує ймовірність ускладнень в групі плацебо. Так, наприклад, у випробуваннях антипсихотичних препаратів хворі на шизофренію з групи плацебо здійснювали самогубства через синдром відміни [34].

Ще однією великою проблемою є, як пише Гётше, приховування смертей у випробуваннях, що фінансувалися фармацевтичними монополіями. На основі систематичного огляду Управління по санітарному контролю за харчовими продуктами і ліками (FDA) Гётше підрахував, що реальне число самогубств серед пацієнтів, що приймали антидепресанти, в 10 разів вище офіційного показника зі звіту FDA.

Зокрема, Гётше нарахував 14 самогубства на 9956 осіб, які брали флуоксетин або пароксетин. У той же час FDA повідомило всього лише про п'ять суїциди на 52 960 чоловік. Різниця пояснюється тим, що FDA виключило зі свого аналізу все самогубства під час синдрому відміни, коли пацієнти припиняли прийом антидепресантів і проходило більше 24 годин з моменту припинення прийому [29].

Збільшення смертності на психотропних препаратах
Гётше проаналізував систематичний огляд плацебо-контрольованих випробувань нейролептиків у хворих зі старечим недоумством, оскільки малоймовірно, що вони були на нейролептики до рандомізації. Абсолютний ризик загальної смертності збільшився на 1% - іншими словами, використання нейролептиків призводить до однієї додаткової смерті на кожну сотню пролікованих [35].

Гётше вказує також, що в ретельно спланованому когортного дослідження бензодіазепінів у хворих старше 55 років бензодіазепіни збільшили ризик загальної смертності в два рази. Як і застосування нейролептиків, використання бензодіазепінів в дослідженнях призводило до однієї додаткової смерті в рік на кожну сотню хворих [36].

Використовуючи дані статистики по виписці психотропних препаратів в Данії і застосовуючи коефіцієнти збільшення абсолютного ризику смерті (1% для нейролептиків, 1% для бензодіазепінових транквілізаторів, 2% для антидепресантів), Гётше підрахував, що ці три групи призводять до 3693 смертей в Данії в рік. Він перерахував ці цифри на населення США і Європейського союзу і в травні 2015 роки зробив сенсаційну заяву в ході відкритих дебатів в лондонському інституті психіатрії (Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, Що психотропні препарати відповідальні, за найскромнішими оцінками, за 539 тисяч смертей на рік [37] [29].

Сумнівна ефективність психотропних препаратів
Гётше стверджує, що подвійні сліпі клінічні випробування ненадійні не тільки через ломки внаслідок спочатку спотвореної схеми дослідження, а й через те, що вони не були по-справжньому сліпими. Він посилається на проведений «Кокранівський співпрацею» систематичний огляд клінічних випробувань трициклічнихантидепресантів, в яких до плацебо був подмешан атропін, щоб хворі і дослідники не змогли здогадатися по побічних ефектів, хто знаходиться в якої групи. Даний систематичний огляд не виявлено будь-якої значимої клінічної різниці між антидепресантами і плацебо, що викликало сухість у роті [38].
Гётше виявив в систематичному огляді випробувань антидепресантів флуоксетину і венлафаксину, що клінічний ефект, оцінюється за шкалою Гамільтона, в групі плацебо лише на кілька днів відставав від клінічного ефекту в групі, що приймала антидепресант [39]. Гётше іронізує, що якби лікарі були терплячі і почекали пару днів, то вони змогли б отримати бажаний клінічний результат і в групі плацебо. По суті, стверджує Гётше, тут спостерігається ефект не плацебо, а природного перебігу депресії, коли настає спонтанна ремісія [29].

Гётше наводить дані і по нейролептиків в лікуванні шизофренії. Він вказує, що в звітах FDA з випробувань нових антипсихотичних препаратів ефективність, вимірюеться за шкалою позитивної і негативної симптоматики PANSS, дорівнює 6 і що це набагато нижче мінімального клінічного ефекту, рівного 15 за шкалою PANSS [40].

Гётше критикує також стимулятори (амфетамін, метилфенидат, атомоксетин), що застосовуються у дітей і підлітків з так званим синдромом дефіциту уваги і гіперактивності, щодо якого не вщухають суперечки, чи є він на психічне захворювання або нормальною поведінкою в дитячому віці [41]. Гётше вказує, що вкрай сумнівні позитивні ефекти стимуляторів перекриваються доведеними серйозними ускладненнями і побічними ефектами [42]. Він нагадує, що лабораторні випробування на тваринах доводять пряму шкідливу дію стимуляторів на мозкові структури [43].

Виключення з лав «Кокрановського співпраці»
Гётше, обраний до ради керуючих «Кокрановського співпраці» у 2017 році [44], був виключений з ради, і його членство в «Кокранівського співпраці» анулювали на щорічних зборах ради в Единбурзі в вересні 2018 року. За це проголосувало 6 членів ради з 13 [45]. Рада оголосила про цей крок 26 вересня, і в якості причин виключення Гётше було заявлено: «триваюче, постійні приклади заважає і невідповідної поведінки ... які мали місце протягом ряду років, підривали внутрішньоорганізаційну культуру і завдавали шкоди роботі нашої благодійної організації, репутації і нашим співробітникам »[5]. Рада організував також юридичну перевірку діяльності Гётше в якості директора Скандинавського Кокрановського центру і заявив, що виявив порушення.
Гётше, критичний у своїх оцінках фармацевтичних монополій і їх впливів на медичну галузь, висловив стурбованість з приводу «наростаючих авторитарної культури і насадження комерційної моделі» в «Кокранівського співпраці», які «загрожують науковим, моральним і громадським цілям організації» [44].

Герд Антес з Німецького Кокрановського центру коментує ситуацію, що склалася як «криза управління» і закликає до «суворої орієнтації на цілі та основні принципи Кокрана», вказуючи, що «наукова строгість, знання з найменшими систематичними помилками, максимальну довіру і постійна пильність щодо недопущення впливу чиїх -або інтересів на доказову базу »є першочерговими завданнями [46].

Книги

Доповіді

Посилання 
Peter C. Gøtzsche  official
Deadly Medicines and Organised Crime  official
Institute for Scientific Freedom  official

Примітки 

1 2 3 Archived biography of Nordic Cochrane https://web.archive.org/web/20180918210810/http://nordic.cochrane.org/peter-c-gøtzsche

2 Peter Gøtzsche. Deadly Medicines and Organized Crime. — CRC Press, 2013. — P. 14ff. — ISBN 978 1846198847.
 
3 Gotzsche, Peter. Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Healthcare. — Radcliffe, 2013. — ISBN 9781846198847. 

4 Vesper, Inga. Mass resignation guts board of prestigious Cochrane Collaboration // Nature : journal. — 2018. — 17 September. — DOI:10.1038/d41586-018-06727-0.
  
5 Cochrane's Governing Board. Statement from Cochrane’s Governing Board – Wednesday 26th September 2018, Cochrane Nordic. 

6 https://www.bmj.com/content/364/bmj.l183 
 
7 Asbjørn Hróbjartsson & Peter C. Gøtzsche. Hvad er effekten af placebobehandling? En systematisk oversigt over randomiserede kliniske forsøg med placebobehandlede og ubehandlede patienter [What is the effect of placebo interventions? A systematic review of randomised trials with placebo treated and untreated patients] // Ugeskrift for Læger  — 2002. — January (vol. 164, no. 3). — P. 329–333. — PMID 11816328. 

8 Hróbjartsson, Asbjørn; Gøtzsche, Peter C. Placebo interventions for all clinical conditions // Cochrane Database of Systematic Reviews. — 2010. — 20 January (no. 1). — P. CD003974. — ISSN 1469-493X. — DOI:10.1002/14651858.CD003974.pub3. — PMID 20091554. 

9 A. Hróbjartsson & P. C. Gøtzsche. Is the placebo powerless? Update of a systematic review with 52 new randomized trials comparing placebo with no treatment // Journal of Internal Medicine : journal. — 2004. — August (vol. 256, no. 2). — P. 91—100. — DOI:10.1111/j.1365-2796.2004.01355.x. — PMID 15257721. 

10 Peter C. Gøtzsche; Asbjørn Hróbjartsson; Katja Maric; Britta Tendal. Data Extraction Errors in Meta-analyses That Use Standardized Mean Differences // JAMA  — 2007. — July (vol. 298, no. 4). — P. 430–437. — DOI:10.1001/jama.298.4.430. — PMID 17652297. There is an error in the article. 
Comments: 
Hugh McGuire; Melissa Edmonds; Jonathan Price. Data Discrepancies in Meta-analyses That Use Standardized Mean Differences  // JAMA — 2007. — Vol. 298, no. 19. — P. 2261—2262. — DOI:10.1001/jama.298.19.2261-b. — PMID 18029827.

10 Peter C. Gøtzsche, Britta Tendal. Data Discrepancies in Meta-analyses That Use Standardized Mean Differences—Reply // JAMA — 2007. — November (vol. 298, no. 19). — P. 2262. — DOI:10.1001/jama.298.19.2262.

11 Asbjørn Hróbjartssona & Peter C. Gøtzsche. Unsubstantiated claims of large effects of placebo on pain: serious errors in meta-analysis of placebo analgesia mechanism studies // Journal of Clinical Epidemiology  — 2006. — April (vol. 59, no. 4). — P. 336—338. — DOI:10.1016/j.jclinepi.2005.05.011. — PMID 16549252. 

12 Asbjørn Hróbjartsson, Peter C. Gøtzsche. Powerful spin in the conclusion of wampold et al.'s re-analysis of placebo versus no-treatment trials despite similar results as in original review // Journal of Clinical Psychology  — 2007. — Vol. 63, no. 4. — P. 373–377. — DOI:10.1002/jclp.20357. — PMID 17279532.
 
13 Peter C. Gøtzsche. Why we need a broad perspective on meta-analysis // BMJ — 2000. — September (vol. 321, no. 7261). — P. 585–586. — DOI:10.1136/bmj.321.7261.585. 

14 Peter C. Gøtzsche. Ytringsfrihed og redaktionel uafhængighed: Fire fyringer og en kafkask proces // Ugeskrift for Læger — 2008. — Bd. 170, nr. 18. — S. 1537. 
 
15 Peter C. Gøtzsche; Jerome P. Kassirer; Karen L. Woolley; Elizabeth Wager; Adam Jacobs; Art Gertel; Cindy Hamilton. What Should Be Done To Tackle Ghostwriting in the Medical Literature?  // PLoS Medicine  — 2009. — Vol. 6, no. 2. — P. e1000023. — DOI:10.1371/journal.pmed.1000023. — PMID 19192943. 

16 Gotzsche, Peter. Psychiatric drugs are doing us more harm than good (30 April 2014). https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/30/psychiatric-drugs-harm-than-good-ssri-antidepressants-benzodiazepines 

17 Donald G. McNeil, Jr.. CONFRONTING CANCER: SCIENTIST AT WORK -- PETER GOTZSCHE; A Career That Bristles With Against-the-Grain Conclusions, New York Times (9 April 2002). 

18 Peter C. Gøtzsche; Ole Olsen. Is screening for breast cancer with mammography justifiable? // The Lancet  — Elsevier, 2000. — January (vol. 355, no. 9198). — P. 129—134. — DOI:10.1016/S0140-6736(99)06065-1. — PMID 10675181.
 
19 Zahl, PH; Gøtzsche, PC; Andersen, JM; Mæhlen, J. WITHDRAWN: Results of the Two-County trial of mammography screening are not compatible with contemporaneous official Swedish breast cancer statistics // European Journal of Cancer — 2006. — March. — DOI:10.1016/j.ejca.2005.12.016. — PMID 16530407. 

20 Kerry Grens. Mammography article withdrawal sparks dispute  // The Scientist — 2006. — December. 

21 Per-Henrik Zahl; Peter C. Gøtzsche; Jannike Mørch Andersen; Jan Mæhlen. Results of the Two-County trial of mammography screening are not compatible with contemporaneous official Swedish breast cancer statistics // Danish Medical Bulletin  — 2006. — November (vol. 53). — P. 438–440. — DOI:10.1016/j.ejca.2005.12.016. — PMID 16530407.
 
22 Peter C Gøtzsche; Jan Mæhlen; Per-Henrik Zahl. What is a publication? // The Lancet  — Elsevier. — Vol. 368, no. 9550. — P. 1854–1856. — DOI:10.1016/S0140-6736(06)69756-0. — PMID 17126704.

23 Gøtzsche, Peter C. Mammography Screening: Truth, Lies and Controversy. — Milton Keynes : Radcliffe Publishing Ltd, 2012. — P. 400. — ISBN 978-1-84619-585-3. 

24 HPV vaccines: EMA confirms evidence does not support that they cause CRPS or POTS, 5. November 2015 http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Human_papillomavirus_vaccines/human_referral_prac_000053.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f 

25 HPV vaccines: EMA confirms evidence does not support that they cause CRPS or POTS. (PDF; 94 kB) 20 ноября 2015 года http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/HPV_vaccines_20/Opinion_provided_by_Committee_for_Medicinal_Products_for_Human_Use/WC500196773.pdf  

26 Louise Brinth: Responsum to Assessment Report on HPV-vaccines released by EMA November 26th 2015.http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/suu/bilag/109/1581470.pdf

27 Nordic Cochrane Center: http://nordic.cochrane.org/sites/nordic.cochrane.org/files/uploads/R vom 26. Mai 2016. 

28 Jørgensen L., Gøtzsche P. C., Jefferson T. The Cochrane HPV vaccine review was incomplete and ignored important evidence of bias. // BMJ Evidence-based Medicine. — 2018. — October (vol. 23, no. 5). — P. 165—168. — DOI:10.1136/bmjebm-2018-111012. — PMID 30054374. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30054374 

29
1 2 3 4 5 Peter C. Gøtzsche. Deadly psychiatry and organised denial. People's Press, 2015. ISBN 9788771596236 

30 Gøtzsche P. C. Why I think antidepressants cause more harm than good. // The Lancet. Psychiatry. — 2014. — July (vol. 1, no. 2). — P. 104—106. — DOI:10.1016/S2215-0366(14)70280-9. — PMID 26360561. 

31 Walsh B. T., Seidman S. N., Sysko R., Gould M. Placebo response in studies of major depression: variable, substantial, and growing. // JAMA. — 2002. — 10 April (vol. 287, no. 14). — P. 1840—1847. — DOI:10.1001/jama.287.14.1840. — PMID 11939870. 

32 Petersen M. Our daily meds. Sarah Crichton Books, 2008. 

33 Whitaker R. Anatomy of an epidemic. Broadway Paperbacks, 2010. 

34 Whitaker R. Mad in America. Perseus Books, 2002.
 
35 Schneider L. S., Dagerman K. S., Insel P. Risk of death with atypical antipsychotic drug treatment for dementia: meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. // JAMA. — 2005. — 19 October (vol. 294, no. 15). — P. 1934—1943. — DOI:10.1001/jama.294.15.1934. — PMID 16234500. 

36 Weich S., Pearce H. L., Croft P., Singh S., Crome I., Bashford J., Frisher M. Effect of anxiolytic and hypnotic drug prescriptions on mortality hazards: retrospective cohort study. // BMJ (Clinical research ed.). — 2014. — Vol. 348. — P. 1996. — PMID 24647164. 

37 https://www.kcl.ac.uk/ioppn/news/special-events/maudsley-debates/debate-archive-51-70  
38 Moncrieff J., Wessely S., Hardy R. Active placebos versus antidepressants for depression. // The Cochrane Database Of Systematic Reviews. — 2004. — No. 1. — P. 003012—003012. — DOI:10.1002/14651858.CD003012.pub2. — PMID 14974002.

39 Gibbons R. D., Hur K., Brown C. H., Davis J. M., Mann J. J. Benefits from antidepressants: synthesis of 6-week patient-level outcomes from double-blind placebo-controlled randomized trials of fluoxetine and venlafaxine. // Archives Of General Psychiatry. — 2012. — June (vol. 69, no. 6). — P. 572—579. — DOI:10.1001/archgenpsychiatry.2011.2044. — PMID 22393205. 

40 Khin N. A., Chen Y. F., Yang Y., Yang P., Laughren T. P. Exploratory analyses of efficacy data from schizophrenia trials in support of new drug applications submitted to the US Food and Drug Administration. // The Journal Of Clinical Psychiatry. — 2012. — June (vol. 73, no. 6). — P. 856—864. — DOI:10.4088/JCP.11r07539. — PMID 22687813.  

41 Jensen P. S., Arnold L. E., Swanson J. M., Vitiello B., Abikoff H. B., Greenhill L. L., Hechtman L., Hinshaw S. P., Pelham W. E., Wells K. C., Conners C. K., Elliott G. R., Epstein J. N., Hoza B., March J. S., Molina BSG, Newcorn J. H., Severe J. B., Wigal T., Gibbons R. D., Hur K. 3-year follow-up of the NIMH MTA study.  // Journal Of The American Academy Of Child And Adolescent Psychiatry. — 2007. — August (vol. 46, no. 8). — P. 989—1002. — DOI:10.1097/CHI.0b013e3180686d48. — PMID 17667478. 

42 Molina BSG, Hinshaw S. P., Swanson J. M., Arnold L. E., Vitiello B., Jensen P. S., Epstein J. N., Hoza B., Hechtman L., Abikoff H. B., Elliott G. R., Greenhill L. L., Newcorn J. H., Wells K. C., Wigal T., Gibbons R. D., Hur K., Houck P. R., MTA Cooperative Group. The MTA at 8 years: prospective follow-up of children treated for combined-type ADHD in a multisite study. // Journal Of The American Academy Of Child And Adolescent Psychiatry. — 2009. — May (vol. 48, no. 5). — P. 484—500. — DOI:10.1097/CHI.0b013e31819c23d0. — PMID 19318991.

43 Marco E. M., Adriani W., Ruocco L. A., Canese R., Sadile A. G., Laviola G. Neurobehavioral adaptations to methylphenidate: the issue of early adolescent exposure. // Neuroscience And Biobehavioral Reviews. — 2011. — August (vol. 35, no. 8). — P. 1722—1739. — DOI:10.1016/j.neubiorev.2011.02.011. — PMID 21376076. 
44 

1 2 Peter Gøtzsche. A letter from Peter C Gøtzsche (this is an open letter initially published by Nordic Cochrane). Nexusnewsfeed (17 September 2018). https://nexusnewsfeed.com/article/health-healing/a-letter-from-peter-c-g-tzsche/ 

45 Martin Enserink. Evidence-based medicine group in turmoil after expulsion of co-founder // Science — 2018. — 16 September. — DOI:10.1126/science.aav4490. 

46 Gerd Antes. Cochrane in the media: Explanation of contradictions and conflicts. Cochrane Deutschland (25 September 2018). https://web.archive.org/web/20190421195505/https://www.cochrane.de/de/cochrane-media-explanation-contradictions-and-conflicts

Данські науковці